Energía solar de concentración puede hacer referencia a:

 Energía termosolar de concentración (CSP), un tipo de energía solar térmica.
 Energía solar fotovoltaica de concentración (CPV), un tipo de energía solar fotovoltaica.